Туль-Сюд () — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мёрт и Мозель. Входит в состав округа Туль. Население кантона на 2011 год составляло 14 977 человек.				
						
Код INSEE кантона 5428. Всего в кантон Туль-Сюд входят 16 коммун, из них главной коммуной является Туль.

Коммуны кантона 						

(1) часть коммуны.

См. также 	
 Кантоны департамента Мёрт и Мозель						
 Список округов Франции

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Мёрт и Мозель